Hajime est un terme dans les arts martiaux japonais (il signifie « Commencez »).

Hajime peut être écrit avec plusieurs kanjis différents : 始め, 初め, *元,*始, 肇, 基, 創, 孟, 朔, 甫. Il peut aussi être écrit en hiragana ou katakana.
 
Hajime est un nom de famille
 Chitose Hajime (元ちとせ) (née en 1979), chanteuse japonaise
 Saitō Hajime (1844-1915), samouraï

Un prénom japonais masculin
 Hajime Hosogai (細貝 萌) (né en 1986), footballeur japonais
 Hajime Isayama (諫山 創) (né en 1986), mangaka
 Hajime Kanzaka (神坂), (né en 1964), écrivain japonais
 Hajime Kawakami (河上 肇) (1879-1946) économiste marxiste japonais
 Hajime Katō (加藤土師萌) (1900-1968), potier japonais
 Hajime Kazu (かずはじめ) (née en 1971), mangaka
 Hajime Kiso, rugbyman japonais
 Hajime Mizoguchi (né en 1960), musicien japonais
 Hajime Moriyasu (森保) (né en 1968), footballeur japonais
 Hajime Nakamura (中村 元) (1912-1999), universitaire japonais spécialiste des écritures védiques, hindous et bouddhistes
 Hajime Sawada (沢田), mangaka
 Hajime Sawatari (沢渡 朔) (né en 1940), photographe de mode japonais
 Hajime Sorayama (空山 基) (né en 1947), illustrateur japonais
 Hajime Sugiyama (1880-1945), militaire japonais
 Hajime Tabata (田畑 端), concepteur de jeu vidéo japonais
 Hajime Takano (高野 源進) (1895-1969), gouverneur de la préfecture d'Hiroshima en 1945
 Hajime Tanabe (1885-1962), philosophe japonais
 Hajime Toyoshima (豊嶋一), mort en 1944, prisonnier de guerre japonais
 Hajime Tsutsui (筒井 はじめ) (né en 1970), artiste-peintre et designer de jeux vidéo japonais, né le 
 Hajime Ueda (上田 ハジメ), mangaka
 Hajime Watanabe (渡邊) (né en 1967), graveur japonais

Personnage de fiction 
 Hajimé Saïtô (斎藤), personnage du manga Kenshin le vagabond
 Hajime Taki, personnage du manga Captain Tsubasa
 Hajime Iwaizumi, personnage du manga Haikyū!!
Hajime Hinata , personnage du jeu Danganronpa 2
Hajime Sugoroku, personnage du manga Nanbaka

Divers 
 Hajime Yatate, studio japonais
 Hajime no ippo, manga
 Utakai hajime (歌会始), cérémonie annuelle à laquelle assiste l'empereur du Japon

Homonymie de patronyme